Сарос 111 повторюється кожні 18 років 11 днів та містить 79 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 30 серпня 528 року і досягла стадії кільцеподібних затемнень 15 квітня 907 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії чотирнадцять разів: від 11 серпня 1105 до 31 грудня 1339 року. Стадія повного затемнення тривала від 10 січня 1358 до 12 липня 1546 року. Серія закінчилася частковим затемненням 5 січня 1935 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 6 хвилин 11 секунд 9 червня 1592 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 опис серії сонячних затемнень Сарос 111 на сайті НАСА

Сарос